

 

SLS:

 Space Launch System — Система космічних запусків, надважка ракета-носій США
 Softlanding Linux System — Oпераційна система, один із перших дистрибутивів Linux